Турнир европейских чемпионов по мини-футболу — ежегодное соревнование между сильнейшими мини-футбольными клубами Европы. Первый розыгрыш турнира состоялся в 1984 году, а в 2001 ему на смену пришёл Кубок УЕФА по мини-футболу.

Победители турнира

Выступление по странам 

Международные клубные соревнования по мини-футболу